Афанасьев, Владимир Александрович (1873—1953) — генерал-майор царской армии, добровольно вступивший в РККА.
 Афанасьев, Владимир Александрович (1915—1998) — советский радиофизик, Герой Социалистического Труда.